Иоганн Мартин Бернигерот (; 7 ноября 1713, Лейпциг - 22 февраля 1767, там же) — немецкий .

Биография 
Сын гравёра. Первые уроки получил в мастерской своего отца. Совершенствовал свою технику и стиль, следуя французским стандартам. Автор множества портретов и книжных виньеток.

Отклонил предложение переехать в Санкт-Петербург. Стал придворным гравёром. Во время Семилетней войны анонимно создал 80 гравюр с изображением сражений, которые опубликовал в 1763 году под названием «Новый театр войны».

Примечания

Литература 
 Ludwig Eisenberg: Großes biographisches Lexikon der Deutschen Bühne im XIX. Jahrhundert. Verlag von Paul List, Leipzig 1903, S. 4,

Ссылки 
 Johann Martin Bernigeroth

Придворные гравёры